Джовани Сегура (; 1 апреля 1982; Сьюдад-Альтамирано, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал. Экс-чемпион мира в первой наилегчайшей весовой категории.

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 28 марта 2003 года, победив по очкам Хесуса Валадеса.

3 ноября 2006 года уверенно победил по очкам колумбийца Карлоса Тамару со счётом 116/112, 117/111 и 118/110.

8 июня 2007 года нокаутировал в 1-м раунде экс-чемпиона мира в минимальном весе колумбийца Даниэля Рейеса.

Чемпионский бой с Сезаром Канчилой 

26 июля 2008 года Сегура вышел на бой против колумбийца Сезара Кончилы за титул временного чемпиона WBA в 1-м наилегчайшем весе. В поединке, продлившемся всю дистанцию, победу одержал колумбийский спортсмен. Счёт судей: 115/112 и 117/110 (дважды) - все в пользу Сесара.

Второй бой с Сезаром Канчилой 

14 марта 2009 года состоялся второй бой между Сегурой и Канчилой. Мексиканец одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде и завоевал титул временного чемпиона WBA в 1-м наилегчайшем весе.

В июне 2009 года Сегуре был присвоен статус регулярного чемпиона WBA в 1-м наилегчайшем весе.

Успешные защиты титула 
25 июля 2009 года победил техническим нокаутом в 6-м раунде филиппинца Хуанито Рубиллара.

21 ноября 2009 года нокаутировал в 1-м раунде филиппинца Сонни Бой Яро.

20 февраля 2010 года победил техническим нокаутом в 3-м раунде панамца Вальтера Тельо.

Объединительный бой с Иваном Кальдероном 
28 августа 2010 года Сегура встретился в объединительном поединке с чемпионом мира по версии WBO пуэрториканцем Иваном Кальдероном. В очень зрелищном бою Сегура одержал победу нокаутом в 8-м раунде и объединил титулы.
Для Кальдерона это поражение стало первым в карьере.

Сам поединок был назван "Боем года" (2010) по версии журнала "Ринг".

В ноябре 2010 года Сегура оставил пояс WBA.

Второй бой с Иваном Кальдероном 
2 апреля 2011 года Джовани дал реванш Кальдерону, у которого ранее отобрал титул. Сегура нокаутировал пуэрториканца уже в 3-м раунде и отстоял пояс WBO.

После этой победы Сегура оставил пояс WBO и поднялся в наилегчайший вес.

Чемпионский бой с Брайаном Вилорией 
11 декабря 2011 года вышел на бой против чемпиона WBO в наилегчайшем весе американца Брайана Вилории. Действующий чемпион выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.

23 февраля 2013 года победил техническим нокаутом в 9-м раунде своего соотечественника бывшего претендента на титул чемпиона мира в 1-м наилегчайшем весе Омара Саладо.

18 мая 2013 года проиграл по очкам (113/114, 112/115 и 112/116) экс-чемпиону мира в 1-м наилегчайшем весе Эдгару Сосе.

2 ноября 2013 года нокаутировал в последнем, двенадцатом, раунде экс-чемпиона мира в наилегчайшем весе Эрнана Маркеса.

Чемпионский бой с Хуаном Франсиско Эстрадой 
6 сентября 2014 года встретился с чемпионом мира в наилегчайшем весе по версиям WBA и WBO Хуаном Франсиско Эстрадой. Потерпел досрочное поражение (техническим нокаутом) в 11-м раунде.

Титулы 
 Временный чемпион мира в первой наилегчайшей весовой категории (WBA Interim, 2009)
 Чемпион мира в первой наилегчайшей весовой категории (WBA, 2009-2010; WBO, 2010-2011)

Ссылки

Примечания 

Боксёры Мексики
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой наилегчайшей весовой категории
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирной боксёрской организации